Connie Broden, joueur de hockey sur glace canadien.
 Joakim Brodén, chanteur tchéco-suédois.